Кякиса́лми ( — кукушкин пролив) может означать:
 Кякисалми — до 1948 года название города Приозерск в Ленинградской области России.
 Кякисалми — до 1948 года название железнодорожной станции Приозерск.
  — пролив в озере Пяйянне.